Alex Rider – film del 2006 diretto da Geoffrey Sax
 Alex Rider – serie televisiva del 2020
 Alex Rider – serie di romanzi scritti da Anthony Horowitz
Disambiguazione